Международный музыкальный фестиваль «Пражская весна» () — фестиваль академической музыки, ежегодно проходящий в Праге.

Впервые проведён в 1946 г. в связи с 50-летием Чешского филармонического оркестра как культурное событие национального масштаба, под патронатом президента Чехословакии Эдварда Бенеша. С 1947 г. в рамках фестиваля проводится конкурс молодых музыкантов по самым разным специальностям (конкурс по каждой специальности может иметь собственное название в честь того или иного выдающегося чешского музыканта; так, самая первая премия 1947 года, так и не доставшаяся никому, носила имя Яна Кубелика). С 1952 г. традицией фестиваля стало открытие 12 мая, в годовщину смерти Бедржиха Сметаны, исполнением его цикла симфонических поэм «Моя Родина». Традиционным местом проведения фестивальных концертов является Рудольфинум, значительная часть концертов проходит также в Зале имени Сметаны пражского Общественного дома.

Лауреаты конкурса 

Во втором издании Большой советской энциклопедии имелась статья «Пражская весна» о данном музыкальном фестивале, но в третье издание энциклопедии, которая выходила уже после ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году, эта статья не попала по цензурным соображения.

Примечания

Литература 
 Šedesát Pražských jar. — Svojtka & Co, 2006. — 478 str.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Фестивали академической музыки
Академическая музыка в Чехии
Культура Праги
Мероприятия, регулярно проводимые с 1946 года
Музыкальные фестивали по алфавиту
Фестивали Чехии